Le Maître du destin est une série de livres-jeux écrite par Paul Vernon. Elle est composée de deux livres parus chez Gallimard, et fait partie de la collection Un livre dont VOUS êtes le héros.

Composition de la série 
 La Forêt du Dragon
 Le Maître du Feu

Liens externes

Références 

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros